Юго-Западный — ряд топонимов.

Жилые районы и массивы:
 Юго-Западный — жилой район в Воронеже.
 Юго-Западный — жилой район в Екатеринбурге.
 Юго-Западный — жилой район в Ижевске.
 Юго-Западный — жилой район в Кирове.
 Юго-Западный — жилой массив в Новосибирске.
Лесопарки:

См. также 
 Юго-Запад
 Юго-Западная